Beckner ist der Familienname folgender Personen:
 John Beckner (* 1930), US-amerikanischer Turner
 Richard Beckner (1927–1997), US-amerikanischer Turner
William Beckner (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker
 William M. Beckner (1841–1910), US-amerikanischer Politiker